Los nombres parque o plaza de Simón Bolívar, Bolívar o El Libertador pueden referirse a varios espacios urbanos de distintos países:

Alemania 

 Plaza Bolívar en Berlín.
 Plaza Bolívar en Hamburgo.

Argentina 

 Monumento a Bolívar en Buenos Aires.

Austria 

 Plaza a Bolívar en Viena.

Bielorrusia 

 Plaza Bolívar en Minsk.

Bolivia 

 Plaza Bolívar en La Paz.
 Parque Simón Bolívar en Sucre.

Brasil 

 Plaza Bolívar en Brasilia.
 Plaza Bolívar en Río de Janeiro.

Bulgaria 

 Plaza Bolívar en Sofia.

Canadá 

 Plaza Bolívar en Ottawa.

Chile 

 Plazoleta Bolívar en Antofagasta.
 Plaza Simón Bolívar en Osorno.
 Plaza Simón Bolívar en Rancagua.
 Plaza Simón Bolívar en Quinta Normal, Santiago.
 Plaza Simón Bolívar en Valparaíso.
 Plaza Simón Bolívar en Valdivia.

Colombia 

 En Antioquia:
 Parque de Bolívar en Medellín;
 Parque Simón Bolívar en Andes;
 Parque Simón Bolívar en Bello;
 Parque Simón Bolívar en Itagüí;
 En Barranquilla:
 Paseo de Bolívar en Barranquilla;
 Parque Bulevar de Simón Bolívar
 En Bogotá:
 Plaza de Bolívar
 Parque Metropolitano Simón Bolívar;
 En Boyacá:
 Plaza de Bolívar en Tunja;
 En Caldas:
 Parque de Bolívar en La Dorada;
 Plaza de Bolívar en Manizales;
 En Cartagena de Indias:
 Parque de Bolívar;
 En Ibagué:
 Plaza de Bolívar;
 En Santa Marta:
 Plaza de Bolívar;
 En Quindío:
 Paseo Bolívar en Armenia;
  Plaza de Bolívar en Armenia;
  Avenida Bolívar en Armenia;
  Plaza de Bolívar en Calarcá;
 En Risaralda:
 Plaza de Bolívar (Bolívar desnudo) en Pereira;
 En Valle del Cauca:
 Parque Simón Bolívar (Paseo Bolívar) en Cali;
 Plaza de Bolívar en Palmira;
 Parque de Bolívar en Cartago;

Costa Rica 

 Plaza Simón Bolívar en San José;
 Parque Zoológico Simón Bolívar en San José;

Cuba 

 Parque Simón Bolívar en La Habana Vieja, ubicado en intersección de las calles Mercaderes y Obrapía ;
 En el Parque Venezuela se erige el Monumento a Simón Bolívar, localizado en La Habana (El Vedado), ubicado en la Ave. Los Presidentes ;
 En la ciudad Sandino, provincia de Pinar del Río, se localiza la Plaza Simón Bolívar;

Ecuador 

 Plaza Simón Bolívar en Guayaquil;
 Malecón Simón Bolívar en Guayaquil;
 Plaza Simón Bolívar en Quito

Egipto 

 Plaza Simón Bolívar, مدان سيمون بوليفار (Midān Simón Bolívar) en El Cairo;

España 

 Monumento a Simón Bolívar en Sevilla

El Salvador 

 Parque Bolívar en San Salvador;

Estados Unidos 

 Plaza Bolívar en  Nueva York;
 Plaza Simón Bolívar en Washington;
 Plaza Simón Bolívar en Miami;
 Plaza Simón Bolívar en  Bolívar;
 Plaza Simón Bolívar en Nueva Orleans;
 Plaza Simón Bolívar en San Francisco;

Francia 

 Plaza Bolívar en  París;
 Plaza Bolívar en Valmy;

Inglaterra 

 Plaza Bolívar en Londres;

Irán 

 Plaza Bolívar en Teherán;

Italia 

 Plaza Bolívar en Roma;
 Plaza Bolívar en Milán;

Nicaragua 

 Plaza Bolívar en Managua;

Panamá 

 Plaza Bolívar en Ciudad de Panamá

Perú 

 Plaza Bolívar, en Lima;
 Plaza Bolívar, en Lima;

Puerto Rico 

 Plaza Simón Bolívar en San Juan, ubicada en la calle Machín;

República Dominicana 

 Plaza Bolívar en Santo Domingo;

Rumania 

 Plaza Bolívar en Bucarest

Rusia

 Plaza Bolívar en San Petersbugo;

Uruguay 

 Plaza Bolívar en Montevideo;

Venezuela 
 Parque Bolívar en el Municipio Sucre del Estado Miranda, al este de Caracas.
 Plaza Bolívar, en varios pueblos y ciudades;
En Amazonas
 Plaza Bolívar, en Puerto Ayacucho;
 En Anzoátegui:
 Plaza Bolívar, en Barcelona;
 Plaza Bolívar, en Mapire
 Plaza Bolívar, en Puerto La Cruz;
 Plaza Bolívar, en Anaco;
 Plaza Bolívar, en El Tigre;
 En Aragua:
 Plaza Bolívar, en Maracay;
Plaza Bolívar en Cagua
 En Barinas:
 Plaza Bolívar, en Barinas;
 En Bolívar:
 Plaza Bolívar de Ciudad Bolívar;
 En Caracas:
 Plaza Bolívar, en la parroquia Antimano;
 Plaza Bolívar, en la parroquia Catedral;
 Plaza Bolívar, en la parroquia Macarao;
 Plaza Bolívar Civil, en la parroquia Santa Teresa;
 Plaza Bolívar, en la parroquia El Valle;
 Plaza Bolívar, en el municipio Chacao;
 Plaza Bolívar, en el municipio El Hatillo;
 Plaza Bolívar Académico, en el municipio Baruta;
 Parque Bolívar (en construcción), en el municipio Sucre;
 En Carabobo:
 Plaza Bolívar, en Valencia;
 En Falcón:
 Plaza Bolívar, en Adícora;
 Plaza Bolívar, en Buchivacoa;
 Plaza Bolívar, en Cabure;
 Plaza Bolívar, en Chichiriviche;
 Plaza Bolívar, en Coro;
 Plaza Bolívar, en Guaibacoa;
 Plaza Bolívar, en Judibana;
 Plaza Bolívar, en Píritu;
 Plaza Bolívar, en Pueblo Cumarebo;
 Plaza Bolívar, en Pueblo Nuevo de la Sierra;
 Plaza Bolívar, en Puerto Cumarebo;
 Plaza Bolívar, en San Juan de Los Cayos;
 En Guárico:
 Plaza Bolívar, en Calabozo;
 En Lara:
 Plaza Bolívar, en Barquisimeto;
 Plaza Bolívar, en Santa Rosa;
 Plaza Bolívar, en Siquisique;
 Plaza Bolívar, en Cabudare;
 En Mérida:
 Plaza Bolívar, en Mérida;
 En Monagas: 
 Plaza Bolívar, en Maturín;
 Plaza Bolívar, en Quiriquire;
 En Táchira:
 Plaza Bolívar, en Lobatera;
 Plaza Bolívar, en San Antonio del Táchira;
 Plaza Bolívar, en San Cristóbal;
 En Trujillo:
 Plaza Bolívar, en Trujillo;
 Plaza Bolívar, en Valera;
 Plaza Bolívar, en Carache;
 En Vargas:
 Plaza Bolívar-Chávez, en La Guaira.
 Plaza Bolívar, en Maiquetía;
 En Yaracuy:
 Plaza Bolívar, en San Felipe;
 Plaza Bolívar, en Yaritagua;
 Plaza Bolívar, en Chivacoa;
 Plaza Bolívar, en Nirgua;
 En Zulia:
 Plaza Bolívar, en Cabimas;
 Plaza Bolívar, en Ciudad Ojeda;
 Plaza Bolívar, en Maracaibo;

Referencias

Enlaces externos 

Epónimos de Simón Bolívar